Hilfsdienst steht für
Malteser Hilfsdienst, katholische Hilfsorganisation 
Mobiler Sozialer Hilfsdienst, Pflege- und Betreuungsdienst
Kerntechnischer Hilfsdienst, deutsche Kerntechnik-Firma
Hilfsdienst (Schweizer Armee), ehem. militärische Dienstkategorie
„Hilfsdienst“ (Kriegsersatzdienst) im Ersten Weltkrieg in Deutschland, geregelt durch das Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst

Siehe auch

Hilfsdienstgesetz 
Hilfsorganisation
Hilfsgemeinschaft
Hilfeleistung